Aquemenes fou un príncep de la dinastia aquemènida de Pèrsia, possible net d'Aquemenes d'Egipte. Pels arxius de Nippur se sap que fou un terratinent a l'àrea de la ciutat de Nippur a Babilònia, que operava a la segona meitat del  i que tenia nombroses propietats, així com esclaus.

Aquemènides
Prínceps perses
Polítics perses